Starke Arvid kan avse:

 Arvid Andersson (atlet) – 1873–1954, den förste "Starke Arvid" 
 Arvid Andersson (tyngdlyftare) – 1919–2011, den andre "Starke Arvid" 
 Starke Arvid AB – ett materialhanteringsföretag i Ljungskile
 Starke Arvid Arena – en arena i Ljungskile, tidigare kallad Skarsjövallen